Малая Камала— село в Рыбинском районе Красноярского края, административный центр  Малокамалинского сельсовета.

География 
Находится в примерно в  18 километре по прямой на северо-восток от районного центра города Заозёрный.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют –19—21 °С, критические — от –45 до –52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

История
Село основано в 1893 году. В 1926 году было учтено 2766 жителей, преимущественно украинцев.  В 1904 году построили церковь и школу. В советское время работали колхозы «Октябрь» и «Красный Октябрь», совхоз Заозёрновский и откормочный совхоз «Черемшанский».

Население  
Постоянное население составляло 481 человек в 2002 году (92% русские),  403 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)